

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ciepielówka – część miasta Opole Lubelskie
 Ciepielówka – część wsi Słona w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn